Сен-Кутан — коммуна во Франции, департамент Дё-Севр
 Сен-Кутан — коммуна во Франции, департамент Шаранта
 Сен-Кутан-ле-Гран — коммуна во Франции, департамент Приморская Шаранта